{{Род
| Род            = Барон Баден-Пауэлл
| Герб           = Coat of Arms of Baron Baden-Powell.svg
| Описание герба = Герб Баронов Баден-Пауэлл
| Девиз          = 
| Титул          = Барон Баден-Пауэлл, баронет из Бентли
| Родоначальник  = Генерал-лейтенант Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл, 1-й барон Баден-Пауэлл
| Родственные роды = 
| Ветви          =
| Период         =  17 сентября 1929 — настоящее время 
| Место происхождения = Великобритания
| Подданство         = Великобритания
| Земельные владения =
| Дворцы     = 
| Гражданская деятельность =
| Военная деятельность =
| Религиозная деятельность =
| Гражданские награды =
| Воинские награды =
| Commons =
}}Барон Баден-Пауэлл из Гилвелла в графстве Эссекс — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 17 сентября 1929 года для британского военачальника, генерал-лейтенанта сэра Роберта Баден-Пауэлла, 1-го баронета (1857—1941), героя осады Мафекинга (1899—1900). Роберт Баден-Пауэлл был основателем скаутского движения, руководитель скаутского движения Британской империи (1908—1941) и международного скаутского движения (1920—1941). 4 декабря 1922 года для него был создан титул  баронета из Бентли в Баронетстве Соединённого королевства.

По состоянию на 2023 год носителем баронского титула являлся его внук, Дэвид Майкл Баден-Пауэлл, 4-й барон Баден-Пауэлл (род. 1940), который наследовал своему брату в 2019 году.

Также примечательны отец, братья и сестры первого барона Баден-Пауэлла. Баден Пауэлл (1796—1860), отец первого барона, был известным математиком. Генри Уорингтон Смит Баден-Пауэлл (1847—1921), сэр Джордж Смит Баден-Пауэлл (1847—1898), Агнес Баден-Пауэлл (1858—1945) и Баден Флетчер Смит Баден-Пауэлл (1860—1937), братья и сестра первого барона, также приобрели широкую известность.

 Бароны Баден-Пауэлл (1929) 
 1929—1941: Генерал-лейтенант Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл, 1-й барон Баден-Пауэлл (22 февраля 1857 — 8 января 1941), шестой сын священника и математика Бадена Пауэлла (1796—1860);
 1941—1962: Артур Роберт Питер Баден-Пауэлл, 2-й барон Баден-Пауэлл (30 октября 1913 — 9 декабря 1962), единственный сын предыдущего;
 1962—2019: Роберт Краузе Баден-Пауэлл, 3-й барон Баден-Пауэлл (15 октября 1936 — 28 декабря 2019), старший сын предыдущего;
 2020 — настоящее время: Дэвид Майкл Баден-Пауэлл, 4-й барон Баден-Пауэлл''' (род. 11 декабря 1940), младший брат предыдущего
 Наследник титула: достопочтенный Дэвид Роберт Баден-Пауэлл (род. 1971)..

Примечания

Источники 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). — : St Martin’s Press, 1990.
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Баден-Пауэлл
Баден-Пауэлл